Fluttendorf ist der Name folgender Orte:

 Fluttendorf (Gemeinde Mooskirchen), Katastralgemeinde von Mooskirchen, Bezirk Voitsberg, Steiermark
 Fluttendorf (Gemeinde Mureck), Ortschaft und Katastralgemeinde von Mureck, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark